Lagardère bezeichnet

 Lagardère, französische Gemeinde
 Groupe Lagardère, französische Unternehmensgruppe in der Verlags- und Medienbranche und Sportrechtevermarkter
 Lagardère Services, auf Reiseartikel spezialisierter Bereich der Lagardère Group